Boonville kan syfta på olika platser:

Boonville, Indiana
Boonville, Kalifornien
Boonville, Missouri
Boonville, New York
Boonville, North Carolina